Damiano peut faire référence aux sujets suivants.

Patronyme 

 Angelo Damiano (1938-), coureur cycliste italien ;
 Bernard Damiano (1926-2000), peintre et sculpteur italien ;
 Cesare Damiano (1948-), syndicaliste et politicien italien ;
 Christian Damiano (1950-), footballeur et entraîneur français ;
 Gerard Damiano (1928-2008), acteur et réalisateur américain de films pornographiques ;
 Maurizio Damiano-Appia (1957-), égyptologue italien
 Pedro Damiano (1480-1544), apothicaire et joueur d'échecs portugais ;

Prénom 

 Damiano Vannucci (1977-), footballeur saint-marinais
 Damiano Zenoni (1977-), footballeur italien
 Damiano David, chanteur du groupe Måneskin

Voir aussi 
 
 La Défense Damiano, une ouverture aux échecs